

Топоніми 
 Міяке (Нара)
 Острів Міяке